Ревячка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ревячка — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Ревячка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.